Bella i Sebastian – powieść Cécile Aubry 
 Bella i Sebastian – francuski serial telewizyjny emitowany od 1965 roku
 Bella i Sebastian – japoński serial animowany emitowany od 1981 roku
 Bella i Sebastian – francuski film przygodowy z 2013 roku 
 Bella i Sebastian – francusko-kanadyjski serial animowany emitowany od 2017 roku

Zobacz też  
 Belle and Sebastian – szkocka grupa muzyczna